País de Gales — país nas ilhas Britânicas
Galeses — naturais do País de Gales
Língua galesa — língua falada pelos galeses

Desambiguações de gentílicos